Ceresola ima više značenja:
 Ceresola, Bergamo
 Ceresola, Genoa